Příjmení Opatrný nosí více různých osobností:

 Aleš Opatrný – více různých osob (rozcestník)
 Bohumil Opatrný (1880–1965) – český kněz a generální vikář
 Jan Opatrný (1895–1968) – český katolický kněz, profesor teologie
 Josef Opatrný (* 1945) – český historik a iberoamerikanista
 Karel Opatrný (1881–1961) – český sochař
 Vendelín Opatrný (1908–1944) – československý voják
 Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. – profesor z Katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Externí odkazy